Parnay (Cher)
Parnay (Maine-et-Loire)